Zastawie (, Zastawja) – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim. W 2001 roku liczyła 565 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie rówieńskim